Hallinan ist der Familienname folgender Personen:

 Maureen T. Hallinan (1940–2014), US-amerikanische Soziologin
 Olivia Hallinan (* 1985), britische Schauspielerin
 Paul John Hallinan (1911–1968), Erzbischof von Atlanta
 Terence Hallinan (* 1936), US-amerikanischer Staatsanwalt und Politiker
 Timothy Hallinan (* 1949), amerikanischer Thrillerautor
 Vincent Hallinan (1896–1992), US-amerikanischer Präsidentschaftskandidat 1952